Clark Hill steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clark Hill (Kentucky), im Carter County	
 Clark Hill (New Hampshire), im Rockingham County	

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Clark Hill (Independence County, Arkansas, 188 m)	
 Clark Hill (Independence County, Arkansas, 247 m)	
 Clark Hill (Marion County, Arkansas)	
 Clark Hill (Colorado)	
 Clark Hill (Hartford County, Connecticut)	
 Clark Hill (Middlesex County, Connecticut)	
 Clark Hill (New Haven County, Connecticut)	
 Clark Hill (Windham County, Connecticut)	
 Clark Hill (Indiana)	
 Clark Hill (Kalifornien)	
 Clark Hill (Maine)	
 Clark Hill (Hampshire County, Massachusetts)	
 Clark Hill (Middlesex County, Massachusetts)	
 Clark Hill (Hillsborough County, New Hampshire)	
 Clark Hill (Merrimack County, New Hampshire)	
 Clark Hill (Cayuga County, New York)	
 Clark Hill (Clinton County, New York)	
 Clark Hill (Madison County, New York)	
 Clark Hill (Oneida County, New York)	
 Clark Hill (Onondaga County, New York)	
 Clark Hill (Ohio)	
 Clark Hill (Pennsylvania)	
 Clark Hill (Orange County, Vermont)	
 Clark Hill (Rutland County, Vermont)	
 Clark Hill (Windham County, Vermont)	

Siehe auch:
 Clarks Hill